Abadie Florian né le  a Tarbes  est un kick-boxeur Français . En 2009, il a remporté le titre de champion du monde  WKN de Kickboxing dans la catégorie des moins de 70 kg en battant le professionnel  marocain Chahid Oulad El Hadj ( Glory, K-1 World Max 2010 ) en finale.
Il s’est illustré pendant de nombreuses années en savate boxe française où il a remporté de nombreux titres et dominé les catégories en junior pendant près d’une décennie.

Références 

Naissance en août 1989
Naissance à Tarbes
Kickboxeur français